Borgstrøm oder Borgström ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Borgstrøm (* 1959), norwegischer Schwimmer
 Claes Borgström (1944–2020), schwedischer Anwalt und Politiker
 Henrik Borgström (* 1997), finnischer Eishockeyspieler
 Hilda Borgström (1871–1953), schwedische Schauspielerin
 Hjalmar Borgstrøm (1864–1925), norwegischer Musikjournalist und Komponist
 Inge Borgstrøm (*~1957), dänische Badmintonspielerin
 Otto Borgström (1995–1962), schwedischer Ringer